Verbeek ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Verbeek (1909–1984), deutscher Kunsthistoriker
 Danny Verbeek (* 1990), niederländischer Fußballspieler
 Egbert Verbeek (* 1953), deutscher Maler und Bildhauer
 Ellen Verbeek (* 1958), niederländische Journalistin
 Frans Verbeeck (Radsportler) (* 1941), belgischer Radrennfahrer 
 Gertjan Verbeek (* 1962), niederländischer Fußballspieler und -trainer
 Guido Verbeck (geb. Verbeek; 1830–1898), niederländischer Ingenieur, Missionar und Lehrer in Japan
 Gustave Verbeek (1867–1937), japanisch-niederländischer Zeitungsillustrator

 Helma Verbeek (1913–2004), deutsche Schriftstellerin, Pseudonym von Helma Cardauns
 Herman Verbeek (1936–2013), niederländischer Politiker und katholischer Priester
 Koos Verbeek (1928?–2011), niederländischer Fußballspieler
 Leen Verbeek (* 1954), niederländischer Politiker
 Lotte Verbeek (* 1982), niederländische Schauspielerin
 Ludwig Verbeek (1938–2020), deutscher Autor und Dichter
 Pat Verbeek (* 1964), kanadischer Eishockeyspieler
 Paul Verbeek (1925–2019), deutscher Diplomat
 Pieter Cornelis Verbeek (1610–1654) holländischer Maler
 Pim Verbeek (1956–2019), niederländischer Fußballspieler und -trainer
 Rick Verbeek (* 1988), niederländischer Fußballspieler
 Robert Verbeek (* 1961), niederländischer Fußballspieler und -trainer
 Rogier Verbeek (1845–1926), niederländischer Geologe
 Sem Verbeek (* 1994), niederländischer Tennisspieler
 Tonya Verbeek (* 1977), kanadische Ringerin

Siehe auch:
 Verbeke
 Verbeeck